Алексей Владимирович Зацепин:
 Зацепин, Алексей Владимирович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Зацепин, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский пловец.